Die Abkürzung CVT steht für:
 Cape Verde Time, Zeitzone der Kapverden
 CV Telecom, kapverdischer Telekommunikationsanbieter
 Chemical vapor transport, chemische Transportreaktion, siehe Chemischer Transport
 Chemieverfahrenstechniker, Lehrberuf in Österreich (ehem. Bezeichnung: Chemiewerker)
 Continuously variable transmission (Getriebe mit stufenlos variabler Übersetzung)
 Coordinated Video Timings (CVT), VESA Timing-Standard für Anzeigegeräte (Monitore)
 Coventry, Flughafenkennzeichnung IATA-Code
 Congenital vertical talus  für Kongenitaler Talus verticalis

Abkürzung